Tibiri ist der Name folgender Orte:
 Tibiri (Departement), ein Departement in der Region Dosso in Niger
 Tibiri (Dosso), eine Gemeinde in der Region Dosso in Niger
 Tibiri (Maradi), eine Gemeinde in der Region Maradi in Niger